Die Methoxybenzoesäuren bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, die sich sowohl von der Benzoesäure als auch vom Anisol ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit angefügter Carboxy- (–COOH) und Methoxygruppe (–OCH3) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung (ortho, meta oder para) ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C8H8O3. In erster Linie kann man sie als methoxysubstituierte Benzoesäuren ansehen. Die 4-Methoxybenzoesäure ist vor allem unter ihrem Trivialnamen Anissäure bekannt. In der englischsprachigen Literatur wird der Begriff Anissäure (anisic acid) auch für die 2- und 3-Methoxybenzoesäure verwendet.

Vertreter und Eigenschaften 

4-Methoxybenzoesäure (Anissäure) hat aufgrund der größten Molekülsymmetrie den höchsten Schmelzpunkt. Die Methoxygruppe hat nur geringen Einfluss auf die Acidität der COOH-Gruppe, die pKs-Werte weisen nur geringfügige Unterschiede zur Benzoesäure (4,20) auf.

Siehe auch 
 Methoxybenzylalkohole
 Methoxybenzaldehyde

Derivate 
 Hydroxymethoxybenzoesäuren C8H8O4 – 10 Isomere, z. B. 
 Vanillinsäure = 4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
 Isovanillinsäure = 3-Hydroxy-4-methoxybenzoesäure 
 5-Methoxysalicylsäure = 2-Hydroxy-5-methoxybenzoesäure
 Aminomethoxybenzoesäuren C8H9NO3 – 10 Isomere, z. B. 
 2-Amino-5-methoxybenzoesäure
 Fluormethoxybenzoesäuren C8H7FO3 – 10 Isomere, z. B. 
 4-Fluor-2-methoxybenzoesäure
 auch Di- und Trifluoride, sowie die entsprechenden Chlor- und Brommethoxybenzoesäuren existieren

Einzelnachweise 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Methoxybenzoesauren
 Methoxybenzoesauren
Aromastoff (EU)